Валерий Владимирович Евдокимов (; род. 17 ноября 1969, Ровно, УССР, СССР) — председатель Службы внешней разведки Украины с 20 сентября 2019 по 5 июня 2020 года. Генерал-майор.

Биография 
Окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины, Киево-Могилянскую бизнес-школу.

Проходил военную службу в Пограничных войсках, Управлении государственной охраны, Государственной пограничной службе.

С 9 июля по 20 сентября 2019 года — заместитель председателя Службы внешней разведки Украины.

Член СНБО с 15 октября 2019 по 17 августа 2020 года.

24 июня 2022 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Таджикистан.

Награды 
 Орден Данилы Галицкого (25 мая 2017) — за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, мужество, высокий профессионализм, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня пограничника
 Знак отличия президента Украины «За участие в антитеррористической операции»

Примечания

Ссылки 
 Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов — указ президента Украины Интерфакс-Украина (09.07.2019)

Выпускники вузов Хмельницкого
Выпускники Киево-Могилянской бизнес-школы
Руководители Службы внешней разведки Украины
Члены СНБО Украины
Генерал-майоры (Украина)
Послы Украины в Таджикистане